33 км, 33-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 33 км (платформа Горьковского направления) — остановочный пункт Горьковского направления Московской железной дороги в Богородском городском округе Московской области. Код 230510
  — путевой пост, Юго-Западная железная дорога. Код 326323.
 33 км — бывшее название остановочного пункта Родники
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Казахская железная дорога. Код 713825
 33 км — пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 194615.
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 230510
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 516821
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 522019
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 602571
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 630942
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 771712
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 765340
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Бердяуш — Бакал, Южно-Уральская железная дорога, Челябинская область. Код 806841
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога, Республика Башкортостан. Код 818069
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа на линии Карталы 1 — Тобол-Экспорт, Южно-Уральская железная дорога, Челябинская область. Код 816542
 33 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 503817